Eve's Daughter – film del 1914 diretto da Wilfrid North
 Eve's Daughter – film del 1916 diretto da L.C. MacBean
 Eve's Daughter – film del 1918 diretto da James Kirkwood